Une souris verte peut faire référence à :
 Une souris verte, une comptine enfantine française.
 Une souris verte, un film de Mathias Ledoux (2003).
 Une souris verte, un film d'Orso Miret (1996).

Voir aussi 
 Le gang des souris vertes, une organisation criminelle française.